U 155 oder U-155 bzw. U155 steht für:

 SM U 155, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 155 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 155, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 
 U-155, eine Flugzeugkennung des Baumusters Pilatus P-2 bei der Schweizer Luftwaffe.

Abkürzung